Крапо́нн-сюр-Арзо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Клермон-Феррана, 33 км на північ від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 967 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1921,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Крапонн-сюр-Арзон
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Крапонн-сюр-Арзон 
 Крапонн-сюр-Арзон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крапонн-сюр-Арзон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Луара